Ишлеи — топоним в России:
 Ишлеи — село в Чебоксарском районе Чувашии.
 Ишлеи — железнодорожная станция (населенный пункт) в Чебоксарском районе Чувашии.
 Ишлеи — железнодорожная станция Горьковской железной дороги.